Ви́ктор Никола́евич Су́слин (19 июля 1944, Ленинград) — советский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Младший брат двукратного серебряного призёра чемпионата Европы Юрия Суслина.

Карьера 
Проходил подготовку под руководством тренеров Виктора Тихомирова и Вольдемара Дундура.

На Олимпиаде в Мехико Виктор в составе восьмёрки завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года